

Pessoas 
 George Tyrell - um padre jesuíta irlandês, teólogo e filósofo

Outros 
 Dorian Tyrell - um personagem de ficção do filme "The Mask"
 Tyrell Patrick - um personagem de Resident Evil
 Tyrell Corporation - uma empresa fictícia presente no filme Blade Runner
 Tyrrell Racing - uma antiga equipe de Fórmula 1
 Ken Tyrrell - um automobilista britânico

Veja também 
Tyrrell

Desambiguações de sobrenomes